

Населені пункти та їхні частини
 Висока Ґура — село в гміні Краснополь Сейненського повіту Підляського воєводства
 Висока Ґура — село в гміні Сроково Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Висока Ґура — лісова осада в гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки